Pierwszy rząd lorda Melbourne – urzędujący w roku 1834
 Drugi rząd lorda Melbourne – urzędujący w latach 1835–1839
 Trzeci rząd lorda Melbourne – urzędujący w latach 1839–1841